Dit is de wereldranglijst van februari 2001 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 februari 2001.

Mannen 02